James McCann est un nom pouvant désigner:

 (mort en 1873), homme politique Irlande
 (1840-1904), homme politique irlandais
James Joseph McCann (1886-1961), homme politique canadien en Ontario
 (1897-1983), évêque anglican anglais
 (1924-2009), homme politique américain du Wisconsin
James McCann (1944-2015), musicien folk irlandais
James McCann (né en 1974), scénariste américain de bande dessinées
James McCann (né en 1990), joueur américain de baseball
, entrepreneur florale américain

Voir aussi

McCann, James